Porte de Paris steht für:

Stadttore:
 Porte de Paris (Cambrai)
 Porte de Paris (Châtillon-sur-Seine)
 Porte de Paris (Moret-sur-Loing)
 Porte de Paris (Lille)

Sonstiges:
 Porte de Paris (Marne-la-Vallée), Sektor von Marne-la-Vallée
 Porte de Paris (Nevers), Triumphbogen in Nevers, siehe Nevers #Sehenswertes
 Saint-Denis – Porte de Paris (Métro Paris), Station der Pariser Metro